Гритти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гритти, Альвизе (1480—1534) — османский дипломат и политик венецианского происхождения.
 Гритти, Андреа (1455—1538) — 77-й венецианский дож.